Kawata peut faire référence à : 
 Kagetomo Kawata (1828-1897), homme politique japonais.
 Kohei Kawata (né en 1987), footballeur japonais.
 Taeko Kawata (née en 1965), seiyū japonaise.
 Yuki Kawata (né en 1997), archer japonais.